AUH kan have flere betydninger:

 Aarhus Universitetshospital, Skejby
 Abu Dhabi International Airport